Ціцернаванк ():

 Ціцернаванк — монастир IV століття Вірменської апостольської церкви, що розташований в однойменному селі.
 Ціцернаванк — село, розташоване в Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.